Суперкубок Саудовской Аравии по футболу 2015 года () — 3-й розыгрыш Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встречались чемпион страны сезона 2014/15 «Аль-Наср» и обладатель Кубка короля Саудовской Аравии 2015 «Аль-Хиляль». Встреча состоялась 12 августа в Лондоне, на стадионе Лофтус Роуд (первоначально должна была состояться 14 августа на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде).

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2015
Матчи ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд
Матчи ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2015 году
События 12 августа
Август 2015 года
Футбольные соревнования в Лондоне
2015 год в Лондоне
Спорт в Великобритании в 2015 году